Björsäters kyrka kan syfta på:

Björsäters kyrka, Östergötland – en kyrka norr om Åtvidaberg i Linköpings stift
Björsäters kyrka, Västergötland – en kyrka sydväst om Mariestad i Skara stift